Cinema
Passageiros (filme de 2008), com Anne Hathaway e Patrick Wilson
Passageiros (filme de 2016), com Jennifer Lawrence e Chris Pratt
Passageiro 57, filme com Wesley Snipes
O Passageiro - Segredos de Adulto, filme brasileiro com Carolina Ferraz
The Commuter, filme  britânico-francês-norte-americano de 2018 conhecido como O Passageiro no Brasil, dirigido por Jaume Collet-Serra

Outros usos
O Passageiro (monumento), em Londrina, Brasil
"O Passageiro", versão em português feita pela banda Capital Inicial da canção "The Passenger"